

Населені пункти та їхні частини
 Жебри — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Жебри — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Жебри — село в гміні Вонсош Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Жебри — колонія в гміні Вонсош Ґраєвського повіту Підляського воєводства

Примітки